Bewegungslehre bedeutet:

 in den Sportwissenschaften die Bewegungswissenschaft
 in der Mechanik die Kinematik (Phoronomie)
 die Einübung der grundlegenden Bewegungen in Kampfsportarten: zum Beispiel Judo, Jiu-Jitsu, Ju-Jutsu